Old Shatterhand, kitalált személy, Karl May indiánregényeinek főhőse
Old Shatterhand, Karl May regényéből készült 1964-es film
Old Shatterhand, Karl May egyik indiánregénye